Сезон 1952—1953 у Національній лізі А — 56-й чемпіонат Швейцарії. Переможцем став клуб Базель.

Підсумкова таблиця

Результати

Додатковий матч 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|19 червня 1953

|}

Посилання 
 Чемпіонат Швейцарії на RSSSF 

1953
Швейцарія
Швейцарія